Bukovče je lahko:
 Bukovče, Jagodina (Srbija)
 Bukovče, Negotin (Srbija)